Ма́рочкин — русская фамилия. Известные носители:

 Марочкин, Александр Николаевич (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Марочкин, Владимир Владимирович (род. 1960) — советский и российский журналист, писатель, киносценарист.
 Марочкин, Егор Семёнович (1922—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Марочкин, Сергей Юрьевич (род. 1956) — учёный-юрист, лауреат премии имени Ф. Ф. Мартенса (2013).

 Марочкина, Валентина Викторовна (1965—2012) — орнитолог Туркменистана.

Примечания